Bodumsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodumsjön (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (7,56 km²)
Bodumsjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,39 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn